Csehország
 Bylany, település a Chrudimi járásban
 Bylany, Chrášťany településrésze a Kolíni járásban
 Bylany, Miskovice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Bylany, egykori település Malé Březno területén a Mosti járásban